Radničke novine (Split), novine revolucionarnog radničkog pokreta, tiskane u Splitu
 Radničke novine (Bugarska), novine revolucionarnog radničkog pokreta, tiskane u Beogradu